Il doppio  del Morocco Tennis Tour è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Steve Darcis e Dominik Meffert erano i detentori del titolo dal 2010, ma quest'anno non hanno partecipato.

Nikola Ćirić e Goran Tošić hanno battuto in finale Maximilian Neuchrist e Mate Pavić 6-3, 6-7(5–7), [10-8].

Teste di serie

  Gerald Melzer /  Tennys Sandgren (semifinali)
  Nikola Ćirić /  Goran Tošić (Campioni)

  Vahid Mirzadeh /  Denis Zivkovic (quarti di finale)
  Ariel Behar /  Artem Sitak (semifinali)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Morocco Tennis Tour - Tanger 2013
ATP Challenger Tour 2013